Миломир Главчић је име и презиме следећих људи:
Миломир Главчић, српски добротвор из Канаде, задужбинар, по чијем имену је назван мост у Краљеву
Арсеније Главчић, световно Миломир, епископ нишки